URMO, code OACI de l' en Russie

Urmo est aussi un prénom pouvant désigner:

Prénom
Urmo Aava (né en 1979), pilote de rallye estonien
Urmo Raus (né en 1969), peintre estonien

Homonymie de prénom